Fußball-Bundesliga 1971/1972 vanns av Bayern München före Schalke 04 och Borussia Mönchengladbach.

Tabell

Källor

1971 i Västtyskland
1972 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1971/1972
1971/1972